Tycho Brahe kan syfta på:
 Tycho Brahe – en dansk astronom
 1677 Tycho Brahe – en asteroid
 Tycho Brahe-observatoriet – ett observatorium
 Tycho (månkrater) – en krater på månen
 Tycho Brahe (krater på Mars) – en krater på Mars
 Tycho Brahes nova – en supernova
 Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe
 Tycho Brahe-dag – en olycksdag
 M/S Tycho Brahe – en passagerarfärja